Yayoi () steht für:

 die Yayoi-Zeit
 Yayoi (Vorname), ein japanischer weiblicher Vorname
 einen Asteroiden, siehe (4072) Yayoi
 ein Zerstörer der Mutsuki-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine, siehe Yayoi (Schiff, 1926)
 Yayoi Sho, ein japanisches Pferderennen
 Yayoi (Ōita), eine Ortschaft in Japan
 Yayoi (Tokio), ein Gebiet in Tokio